Makin ist
 der ehemalige Name des Atolls Butaritari in Kiribati
 eine Inselgruppe in den Gilbertinseln, siehe Makin (Inselgruppe), auch als „Little Makin“ bezeichnet
 eine der Inseln dieser Inselgruppe, siehe Makin (Insel)
 ein Ort in Kiribati, siehe Makin (Kiribati)
 ein Ort in Pakistan, siehe Makeen
 ein Ort im US-Bundesstaat Indiana, siehe Makin (Indiana)

Makin ist der Familienname folgender Personen:
 Bathsua Makin (1600–ca. 1675), englische Gelehrte und Frauenrechtlerin
 Joel Makin (* 1994), walisischer Squashspieler
 Kimwaua Makin (* 1997), kiribatischer Leichtathlet
 Titus Makin Jr. (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler und Tänzer